Shoal Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Shoal Creek Township (Arkansas)
 Shoal Creek Township (Illinois)
 Shoal Creek Township (Missouri)
 Shoal Creek Township (North Carolina)